Le Fjord du Saguenay désigne la vallée glaciaire encaissée de la rivière Saguenay au Québec.

Il désigne par association :
 Le Fjord-du-Saguenay, municipalité régionale de comté du Québec
 Parc national du Fjord-du-Saguenay, parc national du Québec
Fjord du Saguenay (LNAH), une équipe de hockey de cette région.